Волошник (Psephellus) — рід квіткових рослин родини айстрових. Рід містить понад 100 видів, які ростуть у східній і південно-східній частині Європи, а також західній і центральній частині Азії.

Біоморфологічна характеристика 
Це багаторічні трав'янисті рослини чи невисокі пустельні кущі. Зазвичай рослини без колючок. Листки від лінійної до довгастої форми, чергові, мають перисту чи іноді цільнозубчасту пластинку; часто поверхня сива. Суцвіття — квіткові голови. Квітки лише трубчасті; віночок зазвичай забарвлений в синій чи фіолетовий колір, рідше жовтий чи інших кольорів. Плід — сім'янка з папусом. Квітки запилюються комахами.

Види 

 Psephellus abchasicus Albov
 Psephellus absinthifolius Galushko
 Psephellus adjaricus (Albov) Mikheev
 Psephellus albovii (Sosn.) Mikheev
 Psephellus alexeenkoi Alieva
 Psephellus amblyolepis (Ledeb.) Wagenitz
 Psephellus andinus Galushko & Alieva
 Psephellus annae Galushko
 Psephellus appendiciger (K.Koch) Wagenitz
 Psephellus araxinus (Gabrieljan) Greuter
 Psephellus arpensis (Czerep.) Wagenitz
 Psephellus atropatanus (Grossh.) Greuter
 Psephellus aucherianus (DC.) Boiss.
 Psephellus avaricus (Tzvelev) Wagenitz
 Psephellus bagadensis (Woronow) Greuter
 Psephellus barbeyi Albov
 Psephellus bellus (Trautv.) Wagenitz
 Psephellus boissieri Sosn.
 Psephellus bornmuelleri (Hausskn. ex Bornm.) Wagenitz
 Psephellus brevifimbriatus (Hub.-Mor.) Wagenitz
 Psephellus buschiorum Sosn.
 Psephellus carbonatus (Klokov) Greuter
 Psephellus carthalinicus Sosn.
 Psephellus caucasicus (Sosn.) Greuter
 Psephellus circassicus (Albov) Galushko
 Psephellus ciscaucasicus (Sosn.) Galushko
 Psephellus colchicus Sosn.
 Psephellus congestus (Wagenitz) Wagenitz
 Psephellus cronquistii (Takht. & Gabrieljan) Gabrieljan
 Psephellus czerepanovii Alieva
 Psephellus czirkejensis (Husseinov) Greuter
 Psephellus daghestanicus Sosn.
 Psephellus dealbatus K.Koch
 Psephellus debedicus (Gabrieljan) Gabrieljan
 Psephellus declinatus K.Koch
 Psephellus dimitriewae (Sosn.) Greuter
 Psephellus dittrichii (Gabrieljan) Gabrieljan
 Psephellus erivanensis Lipsky
 Psephellus erzincani Wagenitz & Kandemir
 Psephellus eugenii (Sosn.) Wagenitz
 Psephellus fajvuschii (Gabrieljan) Greuter
 Psephellus freynii Sint. ex Bornm.
 Psephellus galactochroa (Rech.f.) Parsa
 Psephellus galushkoi Alieva
 Psephellus gamidii Alieva
 Psephellus geghamensis (Gabrieljan) Gabrieljan
 Psephellus gilanicus (Bornm.) Wagenitz
 Psephellus goeksunensis (Aytaç & H.Duman) Greuter & Raab-Straube
 Psephellus gracillimus (Wagenitz) Wagenitz
 Psephellus hadimensis (Wagenitz, Ertugrul & Dural) Wagenitz
 Psephellus holophyllus (Soczava & Lipatova) Greuter
 Psephellus holtzii (Wagenitz) Wagenitz
 Psephellus huber-morathii (Wagenitz) Wagenitz
 Psephellus hymenolepis 
 Psephellus hypoleucus Boiss.
 Psephellus iljinii (Czerniak.) Wagenitz
 Psephellus incanescens Boiss.
 Psephellus integrifolius K.Koch
 Psephellus karabaghensis Sosn.
 Psephellus karduchorum (Boiss.) Wagenitz
 Psephellus kemulariae Kharadze
 Psephellus khalkhalensis Ranjbar & Negaresh
 Psephellus kobstanicus (Tzvelev) Wagenitz
 Psephellus kolakovskyi (Sosn.) Greuter
 Psephellus kopet-daghensis (Iljin) Wagenitz
 Psephellus leucophyllus C.A.Mey.
 Psephellus leuzeoides (Jaub. & Spach) Wagenitz
 Psephellus maleevii Sosn.
 Psephellus manakyanii (Gabrieljan) Gabrieljan
 Psephellus marschallianus (Spreng.) K.Koch
 Psephellus meskheticus (Sosn.) Gabrieljan
 Psephellus mucroniferus (DC.) Wagenitz
 Psephellus oltensis Wagenitz
 Psephellus pambakensis Sosn.
 Psephellus paucilobus Boiss.
 Psephellus pecho (Albov) Wagenitz
 Psephellus pergamaceus (DC.) Wagenitz
 Psephellus phaeopappoides (Bordz.) Wagenitz
 Psephellus poluninii (Wagenitz) Wagenitz
 Psephellus popovae (Gabrieljan) Gabrieljan
 Psephellus prokhanovii Galushko
 Psephellus psephelloides (Freyn & Sint.) Wagenitz
 Psephellus pseudoandinus Galushko & Alieva
 Psephellus pulcherrimus (Willd.) Wagenitz
 Psephellus pyrroblepharus (Boiss.) Wagenitz
 Psephellus recepii Wagenitz & Kandemir
 Psephellus ruprechtii (Boiss.) Greuter
 Psephellus salviifolius Boiss.
 Psephellus schischkinii (Tzvelev) Wagenitz
 Psephellus schistosus (Sosn.) Alieva
 Psephellus sergii (Klokov) A.L.Ebel
 Psephellus sibiricus (L.) Wagenitz
 Psephellus simplicicaulis (Boiss. & A.Huet) Wagenitz
 Psephellus sintenisii (Freyn) Ertugrul & Uysal
 Psephellus somcheticus Sosn.
 Psephellus straminicephalus (Hub.-Mor.) Wagenitz
 Psephellus sumensis (Kalen.) Greuter
 Psephellus taochius Sosn.
 Psephellus transcaucasicus Sosn.
 Psephellus trinervius (Willd.) Wagenitz
 Psephellus troitzkii Sosn.
 Psephellus turcicus A.Duran & Hamzaoglu
 Psephellus turgaicus (Klokov) A.L.Ebel
 Psephellus vanensis A.Duran, Behçet & B.Dogan
 Psephellus vvedenskii Sosn.
 Psephellus woronowii Sosn.
 Psephellus xanthocephalus Fisch. & C.A.Mey. ex Boiss.
 Psephellus xeranthemoides (Rech.f.) Wagenitz
 Psephellus yildizii (Civelek, Türkoglu & Akan) Greuter
 Psephellus yusufeliensis Tugay & Uysal
 Psephellus zangezuri Sosn.
 Psephellus zuvandicus Sosn.

Примітки 

Роди айстрових
Carduoideae